De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1893-1896 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1893 en de verkiezingen van 1896. De zittingsperiode ging in op 19 september 1893 en liep af op 14 september 1896.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1893

Liberalen (32 zetels)
Willem Carel Antoon Alberda van Ekenstein
Frederik Herman Pieter van Alphen
Albert Jan Blijdenstein
Jan Breebaart Kzn.
Jacobus van der Breggen Azn.
Doede Doedes Breuning
Herman Frederik Bultman
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Eppo Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Eduard Fokker
Isaäc Dignus Fransen van de Putte
Jan van Gennep
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Hendrik van Lier
Hendrik Muller Szn.
Albertus van Naamen van Eemnes
Hermanus Adrianus Nebbens Sterling
Anthony Ewoud Jan Nijsingh
Adrianus Prins
Jan Prins
Eduard Nicolaas Rahusen
Berend van Roijen
Charles Theodorus Stork
Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen
Sjoerd Vening Meinesz
Theodorus Petrus Viruly
Benjamin Marius Vlielander Hein
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt
Abraham Carel Wertheim

Katholieken (12 zetels)
Willem Cornelis Johannes Josephus Cremers
Léon Magnée
Willem Merkelbach
Franciscus Xaverius Jacobus van Nispen tot Pannerden
Leo van Nispen tot Sevenaer
Willem Hubert Pijls
Willem Prinzen
Hubert Gérard Louis Regout
Alphons Sassen
Petrus Johannes Antonius Smitz
Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Antirevolutionairen (4 zetels)
Derck Engelberts
Karel Antonie Godin de Beaufort
Robert Melvil van Lynden
Alexander de Savornin Lohman

Conservatief-liberalen (1 zetel)
Menso Johannes Pijnappel

Conservatieven (1 zetel)
Willem Constantijn van Pallandt van Waardenburg

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1893 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1893
 24 november: Berend van Roijen (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Groningen kozen Johan Herman Geertsema Czn. als zijn opvolger, hij werd op 29 januari 1894 geïnstalleerd.

1894
 1 februari: Alexander de Savornin Lohman (antirevolutionairen) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Gelderland kozen Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye als zijn opvolger, hij werd op 16 mei dat jaar geïnstalleerd.
 5 maart: Jacobus van der Breggen Azn. (liberalen), die bij de verkiezingen van 1893 werd herkozen, maar wegens gezondheidsproblemen nog niet was beëdigd, overleed. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Cornelis Pijnacker Hordijk als zijn opvolger, hij werd op 16 mei dat jaar geïnstalleerd. 
 20 maart: Jan van Gennep (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Rembt Tobias Hugo Pieter Liebrecht Alexander van Boneval Faure (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 5 juli dat jaar geïnstalleerd.
 1 mei: Menso Johannes Pijnappel (conservatief-liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Gijsbert van Tienhoven (liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 7 juni dat jaar geïnstalleerd.
 7 juni: Frans Julius Johan van Eysinga (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Friesland kozen Willem Adriaan Bergsma als zijn opvolger, hij werd op 18 september dat jaar geïnstalleerd.

1895
 4 juni: Charles Theodorus Stork (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Hendrik Rudolph van Marle als zijn opvolger, hij werd op 11 juli dat jaar geïnstalleerd.
 19 juni: Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye (antirevolutionairen) nam ontslag vanwege zijn bevordering tot generaal-majoor. De Provinciale Staten van Gelderland kozen hem opnieuw tot Eerste Kamerlid, waarna hij op 11 juli dat jaar werd geïnstalleerd.
 24 oktober: Albert Jan Blijdenstein (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Gerrit Jan van Heek (vrije liberalen) als zijn opvolger, hij werd op 28 november dat jaar geïnstalleerd.

1896
 22 januari: Jan Prins (liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Maurits Cornelis van Hall als zijn opvolger, hij werd op 13 april dat jaar geïnstalleerd.

1893-1896
Nederlandse politiek in 1893
Nederlandse politiek in 1896